Гослінг або Ґослінґ () може мати такі значення:

 Острови Гослінг — острови біля Антарктиди
 Ден Гослінг (1990) — англійський футболіст
 Раян Ґослінґ (1980) — канадський актор
 Реймонд Гослінг (1926—2015) — британський науковець